Аллу́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шампань-Мутон. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16007.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-западу от Парижа, в 65 км южнее Пуатье, в 55 км к северо-востоку от Ангулема.

Через территорию коммуны с юга на север протекает река Шаранта, а вдоль восточной границы коммуны протекает река . Есть также много прудов и небольших озёр, в основном на юго-западе коммуны.

Население 
Население коммуны на 2009 год составляло 527 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 302 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 209 были экономически активными, 93 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 58,9 %). Из 209 активных работали 193 человека (112 мужчин и 81 женщина), безработных было 16 (9 мужчин и 7 женщин). Среди 93 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII—XIII века). Исторический памятник с 1929 года
 Поместье Вернь, известно как дом Марии Казарес (XV век). Исторический памятник с 2002 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта